Reno, Comtat de Lamar, Texas, Estats Units
 Reno, Comtat de Parker, Texas, Estats Units